Руф (умер ок. 200 года) — святой епископ Авиньонский. Дни памяти — 12 ноября, 14 ноября в Авиньоне и Тортосе (Tortosa).

Святой Руф (Rufus), которого считают первым епископом Авиньонским, мог быть тем самым Руфом, что был учеником  Апостола Павла. Упокоился в возрасте ок. 90 лет.

Ссылки 
 St Rufus of Avignon
 Saint Ruf Confesseur

Литература 
 Duchesne, "Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule", I, 258; 
 Duprat in "Mémoires de l'Académie de Vaucluse" (1889), 373 sqq.; (1890), 1 sqq., 105 sqq.].

Святые Прованса
Святые по алфавиту
Христианские святые III века
Католические святые